Sepulveda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sepúlveda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sepúlveda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar